Tibrikot puede hacer referencia a:

 Tibrikot, localidad de Nepal.
 Tibrikot, cráter del planeta Marte.